

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Pelican Bay – census-designated place della Contea di Collier, Florida
 Pelican Bay – città della Contea di Tarrant, Texas

Letteratura 
 Pelican Bay (Chinaman's Chance) – romanzo di Ross Thomas del 1978